«Агротехсервис» () — украинский футбольный клуб из Сум. Основан в 1965 году под названием «Автомобилист».

История 
Сумский «Автомобилист» появился в 1965 году как детище местного автопредприятия № 18021. Дважды (в 1986 и 1990 гг.) выигрывал чемпионат области, и становился обладателем кубка Сумщины (1986 и 1987 гг.). В 1987 году принял участие в первенстве Украины среди КФК, став в зоне третьим призёром.
Именно эта команда в 1992 году, уже в чемпионате Украины вновь завоевала для города Сумы место во второй лиге. Но лишь до 1996 года. И вновь на несколько лет Сумы остались без профессиональной команды.

Прежние названия 
 1965—1993: «Автомобилист» Сумы ()
 1993—1994: «СБТС» Сумы ()
 1995: ФК «Сумы» ()
 1996: «Агротехсервис» Сумы ()

Футболисты, сыгравшие более 100 матчей 
  Олег Лукаш

См. также 
 «Спартак» (Сумы)
 ФК «Сумы»
 «Фрунзенец-Лига-99» (Сумы)

Ссылки 
 Украинские футбольные клубы на КЛИСФе
 ФК «Автомобилист» Сумы

ФК «Агротехсервис»
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Сум
Футбольные клубы СССР